Ураган (від імені майянського бога Хуракана) може мати такі значення:
 Тропічний циклон великої сили (використовується у Басейни тропічних циклонів#Північ Атлантичному та Пн.-сх. тихоокеанському басейнах, максимальний постійний вітер усереднений за 1 хвилину від 73,5 миль/год або 32,9 м/с за шкалою Саффіра-Сімпсона)
 Вітер великої швидкості (швидкість вітру на висоті 10 м усереднена за 10 хвилин від 63,5 вузлів або 32,7 м/с, що відповідає 12 або більше балів за шкалою Бофорта)

Фільми 

 «Ураган» — білоруський радянський художній фільм 1931 року
 «Ураган» () — американський фільм-драма 1999 року, режисера Нормана Джуїсона.

Інше 
 «Ураган» — народний футбольний клуб з Івано-Франківська. Заснований у 2002 році.
 «Ураган» () — фільм-драма Нормана Джуїсона.
 БМ-27 «Ураган» — реактивна система залпового вогню
 Ураган — спецоперація із випробування ядерної зброї, проведена Великою Британією (1952).

Див. також 
 Уракан (значення)
 Списки катастроф

Примітки